Потєхін Анатолій Миколайович (1969—2017) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Потєхін Богдан Віталійович (1992) — російський хокеїст.
 Потєхін Олексій Євгенович (* 1972) — російський музикант, продюсер. Екс-учасник і один із засновників гурту «Руки Вверх!»
 Потєхін Павло Сидорович (1626—кінець XVII) — російський архітектор XVII століття.
 Потєхін Петро Геннадійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Потехін Сава Калістратович (1891—1944) — радянский військовий діяч, учасник оборони Києва 1941 року, див. вулиця Полковника Потєхіна.
Прізвища